Metoda Montessori
 Maria Montessori